Az 2005-ös Tippeligaen volt a 61. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában. A pontvadászat 2005. április 10-én kezdődött és október 29-én ért véget.

A címvédő a Rosenborg volt. A szezont a Vålerenga csapata nyerte, a bajnokság történetében ötödjére.

Tabella

Osztályozó 
A Molde csapata nyert 5–2-es összesítéssel a Moss ellen.

Eredmények
 1. mérkőzés: Moss 2–3 Molde
 2. mérkőzés: Molde 2–0 Moss

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Sárga és piros lapok

Játékosok 
 Legtöbb sárga lap: 7
  Runar Berg (Bodø/Glimt)
  Simen Brenne (Fredrikstad)
 Legtöbb piros lap: 1
 19 játékos

Klubcsapatok 
 Legtöbb sárga lap: 47
 Odd Grenland
 Legtöbb piros lap: 3
 Rosenborg
 Tromsø

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok